El Cerrito, Kalifornien kan avse:

 El Cerrito, Riverside County, Kalifornien – Census designated place
 El Cerrito, Contra Costa County, Kalifornien – en stad